«Мы, дети станции Зоо» () — германский сериал, снятый по мотивам книги «Кристина Ф», которая, в свою очередь, основана на дневнике Кристианы Фельшеринов. Премьера сериала состоялась в феврале 2021 года.

Сюжет 
Действие сериала происходит в Западном Берлине в середине 1970-х годов. Его герои — шесть подростков, принимающих наркотики и веселящихся на дискотеках.

В ролях 
 Лена Урцендовски — Стелла
 Микеланджело Фортуччи — Бенно
 Яна Маккиннон — Христиана

Премьера и восприятие 
Режиссёром сериала стал Филипп Кадельбах. Это вторая адаптация книги «Кристина Ф.»: в 1981 году был снят полнометражный фильм под названием «Мы, дети станции Зоо». Сериал стал совместным проектом компаний Constantin Television и Amazon. Съёмки проходили в Берлине и Праге, трейлер появился в декабре 2020 года, а премьера состоялась в феврале 2021 года. Сериал получил противоречивые отзывы: его хвалят за зрелищность, но критикуют за определённую нравоучительность.

Примечания

Ссылки 

Телесериалы Германии